Athenia ist der Name von

Athenia (Schiff, 1904), ein Passagierschiff der Donaldson Line
Athenia (Schiff, 1923), ein Passagierschiff der Anchor-Donaldson Limited